Schaafsma ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schaafsma, niederländischer Eishockeyspieler
 Frijke Schaafsma (* um 1980), niederländischer Eisschnellläuferin
 Jamie Schaafsma (* 1983), niederländisch-kanadischer Eishockeyspieler